Pefkos als (griechisch Πεύκος) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland

 Pefkos (Nestorio), Dorf der Gemeinde Nestorio, Region Westmakedonien
 Pefkos (Kendrika Tzoumerka), Dorf der Gemeinde Kendrika Tzoumerka, Region Epirus
 Pefkos (Skyros), Dorf der Gemeinde Skyros, Region Mittelgriechenland
 Pefkos (Dytiki Samos), Dorf der Gemeinde Dytiki Samos, Region Nördliche Ägäis
 Pefkos (Viannos), Dorf der Gemeinde Viannos, Region Kreta

als Namensbestandteil von
 Imeros Pefkos, Dorf der Gemeinde Spata-Artemida, Region Attika

 Pefkos, inoffizielle Bezeichnung von Pefki (Rhodos), Dorf der Gemeinde Rhodos, Region Südliche Ägäis

siehe auch Pefki